Grade steht für:
 Grade (Arcos de Valdevez), Ort in Portugal
 Grade-Automobil-Werke, einen ehemaligen deutschen Automobilhersteller
 Austro-Grade Automobilfabrik, einen ehemaligen österreichischen Automobilhersteller
 englisch für Paraphylum in der Kladistik
 Grade (Band), eine kanadische Hardcore-Punk-Band

Familienname:
 Chaim Grade (1910–1982), litauischer Schriftsteller
 Friedrich Grade (* 1916), deutscher Ingenieur
 Gustav Grade (1869–1935), deutscher Artist
 Hans Grade (1879–1946), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Lew Grade (1906–1998), britischer Filmproduzent
 Michael Grade (* 1943), britischer Rundfunkintendant
 Tania Matos Grade, luxemburgische Fußballspielerin

GRADE steht als Akronym für:
 Goethe Graduate Academy, Graduiertenkolleg an der Universität Frankfurt, siehe Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main#Studium
Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, eine Methodik zur standardisierten Bewertung der Evidenz wissenschaftlicher Studien

Siehe auch:
 Grad